A série GeForce 16 é uma série de unidade de processamento gráfico desenvolvida pela Nvidia, baseada na microarquitetura Turing, anunciada em fevereiro de 2019.

Arquitetura 
A série GeForce 16 é baseada na mesma arquitetura de Turing usada na série GeForce 20, com mudanças ao omitir os núcleos Tensor (IA) e RT (ray tracing) exclusivos para o último em favor de fornecer uma solução gráfica mais acessível para os jogadores, enquanto ainda obtêm um desempenho superior comparado aos respectivas placas das gerações anteriores da GeForce. No entanto, esta série de GPUs mantém a nova arquitetura unificada de cache e a execução simultânea de instruções de inteiros e ponto flutuante. Em 18 de março de 2019, a Nvidia anunciou que, por meio de uma atualização de driver em abril de 2019, eles habilitariam o DirectX Raytracing nas placas da série 16, junto com certas placas da série 10, um recurso reservado para a série RTX até aquele momento.

Produtos 
A série GeForce 16 foi lançada em 22 de fevereiro de 2019 com o anúncio da GeForce GTX 1660 Ti. Em 22 de abril de 2019, coincidindo com o anúncio da GTX 1650, a Nvidia anunciou laptops equipados com chipsets GTX 1650 incorporados.

Ligações externas 
 

Nvidia
Placas de vídeo